Joakim Nyström e Mats Wilander hanno battuto in finale Gary Donnelly e Peter Fleming 7–6(7–4), 6–3, 6–3.

Teste di serie

  Stefan Edberg /  Anders Järryd (primo turno)
  Ken Flach /  Robert Seguso (quarti di finale)
  John Fitzgerald /  Tomáš Šmíd (secondo turno)
  Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (primo turno)
  Scott Davis /  David Pate (primo turno)
  Paul Annacone /  Christo van Rensburg (semifinali)
  Joakim Nyström /  Mats Wilander (Campioni)
  Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (primo turno)

  Wojciech Fibak /  Guy Forget (terzo turno)
  Sergio Casal /  Emilio Sánchez (quarti di finale)
  Peter McNamara /  Paul McNamee (terzo turno)
  Gary Donnelly /  Peter Fleming (finale)
  Mark Edmondson /  Kim Warwick (primo turno)
  Henri Leconte /  Sherwood Stewart (primo turno)
  Pat Cash /  Kevin Curren (terzo turno)
  Jakob Hlasek /  Pavel Složil (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Torneo di Wimbledon 1986